Joan Capdevila puede referirse a:
Joan Capdevila Méndez, futbolista español.
Joan Capdevila i Esteve, político español.